Nawsie ist ein Name oder ein Teil des Namens mehrerer Orte in Polen:

 Nawsie (Wielopole Skrzyńskie), ein Dorf im Powiat Ropczycko-Sędziszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nawsie Kołaczyckie, ein Dorf im Powiat Jasielski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nawsie Brzosteckie, ein Dorf im Powiat Dębicki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nawsie, polnischer Name von Návsí im Okres Frýdek-Místek in der Region Moravskoslezský kraj (Mährisch-Schlesien) in Tschechien